Il singolare del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vadim Kucenko che ha battuto in finale Herbert Wiltschnig 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Leander Paes (semifinali)
 Oleg Ogorodov (semifinali)
 Andrej Merinov (primo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)

 Eyal Erlich (primo turno)
 Frédéric Fontang (secondo turno)
 Rainer Falenti (primo turno)
 Eyal Ran (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 1997